Мисс Швеция () ― шведский конкурс красоты, который проходил с 1949 по 2003 год. Он представлен женским журналом VeckoRevyn. Управляется производственной компанией Strix в партнерстве с MTG. Конкурс квалифицировал делегатов на глобальный конкурс Мисс Вселенная. После того, как конкурс Мисс Швеция прекратился, его заменили отдельные конкурсы от различных франшиз.

В 2020 году Мисс Швеция вернется с новым обладателем франшизы в рамках новой организации Мисс Швеция, и победительницы будут отправлены на Мисс Мира, Мисс Земля и Мисс Гранд Интернешнл.

История
Мероприятие было основано Bonnier Media Group в 1948 году. Франшиза проводилась с 1949 по 1999 год журналом VeckoRevyn, а с 2000 по 2004 год производственной компанией Strix. Первый конкурс Мисс Швеция выиграла Керстин Рингберг. На протяжении многих лет многие конкурсантки сделали заметную карьеру в музыке, актерском мастерстве и модельном бизнесе, как внутри страны, так и за рубежом, в том числе Анита Экберг, Мэри Стевин, Лена Олин, Джессика Фолкер и Виктория Сильвстедт.

Мероприятие было отменено после 2004 года из-за преследований со стороны феминистских организаций организаторов Strix.

Обладательницы титула

Делегаты, проживающие за границей

 Hillevi Rombin, lived in Los Angeles, CA.

Формат

Примечания

Ссылки

Конкурсы красоты